Джеферсън може да се отнася за:
 Томас Джеферсън (1743-1826), американски политик
 Окръзи в САЩ
 Джеферсън, Айдахо
 Джеферсън, Айова
 Джеферсън, Алабама
 Джеферсън, Арканзас
 Джеферсън, Вашингтон
 Джеферсън, Джорджия
 Джеферсън, Западна Вирджиния
 Джеферсън, Илинойс
 Джеферсън, Индиана
 Джеферсън, Канзас
 Джеферсън, Кентъки
 Джеферсън, Колорадо
 Джеферсън, Луизиана
 Джеферсън, Мисисипи
 Джеферсън, Мисури
 Джеферсън, Монтана
 Джеферсън, Небраска
 Джеферсън, Ню Йорк
 Джеферсън, Оклахома
 Джеферсън, Орегон
 Джеферсън, Охайо
 Джеферсън, Пенсилвания
 Джеферсън, Тексас
 Джеферсън, Тенеси
 Джеферсън, Уискънсин
 Джеферсън, Флорида